Il campionato di Primera División 2018-2019, conosciuto anche con il nome di Superliga Argentina de Fútbol 2018-2019 (o più semplicemente Superliga), è stata la 90ª edizione del massimo torneo calcistico argentino. La competizione è iniziata il 10 agosto 2018 e si è conclusa l'8 aprile 2019. Al torneo hanno partecipato 26 squadre, proseguendo il piano di riduzione dei contendenti del massimo torneo argentino degli anni precedenti. Come ogni stagione, sulla base della posizione ottenuta in classifica al termine del campionato si sono determinate le squadre che hanno il diritto di partecipare alle competizioni internazionali (Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana).

Il campionato è stato vinto dal Racing Club, che si è aggiudicato così il suo 18º titolo nella sua storia.

Squadre partecipanti

Classifica 

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Si qualificano alla Coppa Libertadores 2019 le prime 4 squadre classificatesi (la 4ª inizia dalla Fase 2).
Si qualificano alla Coppa Sudamericana 2019 le squadre classificatesi fra la 5ª e la 9ª posizione.
Huracán e San Lorenzo sono state penalizzate con una decurtazione di 6 punti in classifica per irregolarità economiche.

Retrocessioni ("Descenso") 
Al termine del campionato sono retrocesse le quattro squadre con la peggior media punti (promedio), calcolato sulla base del punteggio totale ottenuto da ogni squadra nel campionato attuale sommato al punteggio totale delle precedenti 2 stagioni giocate nella massima categoria argentina, dividendo poi il totale dei punti così ottenuto per il numero di partite disputate in Primera División nel triennio.

Calendario e risultati

Statistiche

Marcatori

Statistiche del campionato 
 Partite giocate: 325
 Risultati
Vittorie in casa: 141
 Vittorie in trasferta: 82
 Pareggi: 102
 Gol segnati: 719
Gol segnati in casa: 406
 Gol segnati in trasferta: 313
 Gol segnati nel primo tempo: 321
 Gol segnati nel secondo tempo: 396

Allenatori

Note

Voci correlate 
 Campionato argentino di calcio
 Primera B Nacional 2018-2019
 Primera B 2018-2019
 Torneo Federal A 2018-2019

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
Campionato argentino di calcio